Судженка — посёлок железнодорожной станции в Яйском районе Кемеровской области России. Административный центр Дачно-Троицкого сельского поселения.

География 
Посёлок находится в северной части области, вблизи истока реки Чиндат (приток реки Яя), на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-западу от районного центра посёлка городского типа Яя. Абсолютная высота — 245 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Населённый пункт при станции был основан в 1894 году. По данным 1926 года имелось 63 хозяйства и проживало 218 человек (в основном — русские). Функционировала школа I ступени.
В административном отношении населённый пункт входил в состав Судженского сельсовета Судженского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48 %, женщины — соответственно 52 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 749 чел.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 9 улиц и 3 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Яйского района